Rock am Ring (Рок в Кільці) і Rock im Park (Рок в Парку) — одночасні фестивалі рок-музики, що проходять щорічно в Німеччині.

Rock am Ring відбувається на трасі для перегонів Нюрбургринг, Rock im Park відбувається в та навколо стадіону Frankenstadion міста Нюрбург, на півдні Німеччини.

Обидва фестивалі зазвичай мають майже ідентичний набір виконавців, тому вважається, що це один і той же фестиваль. Існує тільки декілька випадків, коли музиканти грали тільки на одному з фестивалів, і це було домовлено окремо. Один і той же виконавець виступає на кожному з фестивалів в різні дні, тому лайн-апи по днях у фестивалів не однакові.

Обидва фестивалі Rock im Park та Rock am Ring — найбільші фестивалі в Німеччині та найбільші у світі. Разом в 2007 році фестивалі відвідало 150,000 чоловік, вперше усі квитки було продано заздалегідь .

Фестиваль 2009 року 

Головними гуртами в 2009 році є KoЯn, Limp Bizkit, Marilyn Manson, The Killers, Placebo, Slipknot, а також Billy Talent. Інші гурти, на які чекають на фестивалі в 09 включають 2raumwohnung, Alexisonfire, All That Remains, And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Basement Jaxx, Biffy Clyro, Black Stone Cherry, Bloc Party, Bring Me The Horizon, Chester French, Chris Cornell, Dir en grey, Dragonforce, Dredg, Enter Shikari, Esser, Expatriate, Five Finger Death Punch, Flogging Molly, Gallows, Guano Apes, Hollywood Undead, Ich Bin Bunt, Jan Delay & Disko No. 1, Juliette Lewis, Kettcar, Kilians, Killswitch Engage, Kittie, Daisy & Lewis, Little Man Tate, Machine Head, Madina Lake, Madness, Mando Diao, MIA, Middle Class Rut, New Found Glory, Pain, Papa Roach, Peter Bjorn and John, Peter Fox, Phoenix, Polarkreise 18, Razorlight, Reamonn, Scouting For Girls, Selig, Sevendust, Shinedown, Staind, Steadlür, Sugarplum Fairy, The All-American Rejects, The Crave, The Gaslight Anthem, The Kooks, The Prodigy, The Rifles, The Script, The Soundtrack Of Our Lives (OEOC), The Subways, Tomte, Trivium, Volbeat, White Lies

Останній квиток на «Rock am Ring» було продано 26 березня. Квитки на Rock im Park ще продаються.

Фестиваль 2008 року 

Фестиваль в 2008 році відбувся 6 червня-8 червня 2008. Офіційно підраховано 91 виступ. Квитки на обидва фестивалі були продані 1 травня.

Підтверджені виступи:

3 Doors Down (замість Chris Cornell, який відмовився заради запису альбому ), 36 Crazyfists, Against Me!, Airbourne, Alpha Galates, Alter Bridge, Animal Alpha, Babyshambles, Bad Religion, Bedouin Soundclash, Black Dahlia Murder, Black Stone Cherry, Black Tide, Bloodlights, Booka Shade, Bullet for My Valentine, CSS, Cavalera Conspiracy, Chiodos, Coheed & Cambria, Culcha Candela, Danko Jones, Die Toten Hosen, Dimmu Borgir, Disco Ensemble, Disturbed, Eagles of Death Metal, EL*KE, Fair To Midland, Fettes Brot, Fiction Plane, , Finger Eleven , From First To Last, Gavin DeGraw, Gavin Rossdale, High On Fire, HIM, Hot Chip, In Case of Fire, In Flames, Incubus, Infadels, Jimmy Eat World, Joe Lean and the Jing Jang Jong, Johnossi, Джонатан Девіс, Justice, Kate Nash, Kid Rock, Kill Hannah, Lostprophets, Madsen, Manic Street Preachers, Masters of Reality, Metallica, Motörhead, Nightwish, Oomph!, Opeth, Paramore, Pete Murray, Queens Of The Stone Age, Rafael Weber, Rage Against the Machine, Rival Schools, Roisin Murphy, Rooney, Rose Tattoo, Saul Williams, Saxon, Seether, Серж Танкян, Silverstein, Simple Plan, Söhne Mannheims, Sonic Syndicate, Sportfreunde Stiller, Stereophonics, Steriogram, Takida, The Fall of Troy, The Fratellis, The Futureheads, The Hellacopters, The Offspring, The Prodigy, The Streets, The Verve, Tokyo Police Club, Turisas, а також ZOX.

Минулі дати і гурти 
 25. — 26. Квітня 1985
 U2, Джо Кокер, Foreigner, Marius Müller-Westernhagen, Marillion, Кріс де Бург, Рік Спрингфілд, Gianna Nannini, The Alarm,Lone Justice, Immaculate Fools, REO Speedwagon, Saga, Mink de Ville, Russ Ballard, Night Ranger, Huey Lewis and the News
 14. — 15. Квітня 1986
 INXS, Simply Red, Talk Talk, The Bangles
 6. — 7. Квітня 1987
 Udo Lindenberg, UB40, David Bowie, Eurythmics
 6. — 7. Квітня 1988
 Marius Müller-Westernhagen, Fleetwood Mac, Chris Rea, Imperiet
 28. — 30. Квітня 1991
 Toto, INXS, Sting, The Sisters of Mercy, The Jeremy Days
 5. — 7. Червня 1992
 Marillion, Saga, Bryan Adams, Elton John, Pearl Jam, The Cult, Tori Amos, Héroes del silenco
 29. — 30. Квітня 1993
 Faith No More, Браян Мей, Ugly Kid Joe
 21. — 23. Квітня 1994
 Aerosmith, Peter Gabriel, Clawfinger, Nina Hagen, Rage Against the Machine, The Smashing Pumpkins
 3. — 4. Червня 1995
 Van Halen, Bon Jovi, Megadeth, Otto Waalkes, The Pretenders
 24. — 26. Квітня 1996
 Rage Against the Machine, KISS, Bryan Adams, Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, Sting, Fugees, Alanis Morissette, Héroes del Silencio, Bush, Mike + The Mechanics, Sepultura, Rancid, Paradise Lost
 16. — 18. Червня 1997
 KISS, Aerosmith, Die Ärzte, Supertramp, Texas, Neneh Cherry, Faith No More
 29. — 31. Квітня 1998
 Bob Dylan, Genesis, Ozzy Osbourne, Rammstein, BAP, The Prodigy, Bad Religion, The Smashing Pumpkins
 21. — 23. Квітня 1999
 Metallica, Bryan Adams, Alanis Morissette, Xavier Naidoo, Robbie Williams, Faithless, Skunk Anansie
 9. — 11. Червня 2000
 Oasis, Pearl Jam, Slipknot, Die Toten Hosen, Sting,Eurythmics, Korn, Rage Against the Machine
 1. — 3. Червня 2001
 Blackmail, Limp Bizkit, Linkin Park, Radiohead, Alanis Morissette, Kid Rock,Godsmack, OutKast, Reamonn, HIM, Hed PE
 17. — 19. Червня 2002
 Lenny Kravitz, Carlos Santana, Faithless, Neil Young, Jamiroquai, Wyclef Jean, P.O.D., Drowning Pool, Ozzy Osbourne, Alien Ant Farm, System of a Down, Natalie Merchant, Bad Religion
 6. — 8. Червня 2003
Iron Maiden, Metallica, Placebo (замість Linkin Park, оскільки Честер Беннінгтон був госпіталізований з черевною паразитною інфекцією), Audioslave, Evanescence, Apocalyptica, Marilyn Manson, Deftones, Queens of the Stone Age, Zwan, The Cardigans, Maná, Molotov, Lifehouse, The Donnas, Murderdolls, Reamonn, Silverchair, The Hives, The Dandy Warhols, Die Happy, blackmail, Mia, Joachim Deutschland, Whyte Seeds, Stone Sour, Clawfinger, Emil Bulls, Dave Gahan, Stereophonics, Badly Drawn Boy, Turin Brakes, Tomte, The Ark, Saybia, Surrogat, Disturbed, Boysetsfire, Moby, Beginner, ASD (Afrob & Samy Deluxe), Patrice, Saian Supa Crew, Deichkind, Kool Savas, Creutzfeld & Jakob, Rolf Stahlhofen
 4. — 6. Червня 2004
 Red Hot Chili Peppers, Muse, Nickelback, Evanescence, Die Toten Hosen, Faithless, Bad Religion, The International Ninja Demolition Squad, Avril Lavigne, Wir sind Helden, Linkin Park, Lostprophets, Motörhead, Sportfreunde Stiller, The Rasmus, Seeed, Korn, 3 Doors Down, Lagwagon, H-Blockx, Dover

 3. — 5. Червня 2005
 Iron Maiden, R.E.M., Melody Club, HIM, Green Day, Incubus, The Hives, Slayer, Marilyn Manson, 3 Doors Down, Helmet, Billy Idol, Velvet Revolver, Feeder, The Prodigy, The Chemical Brothers, Slipknot, Mötley Crüe, Fettes Brot, Mando Diao, Subway to Sally, Apocalyptica, Wir sind Helden, Die Toten Hosen, Wednesday 13, Dir en grey, Kagerou, Maroon 5, Papa Roach, Within Temptation
 2. — 4. Червня 2006
 Kaizers Orchestra, Metallica, Guns N' Roses (Тільки Rock am Ring), Angels & Airwaves, Trivium, Alter Bridge, Avenged Sevenfold, Cradle of Filth, Depeche Mode, The Darkness, Placebo, Морріссі, Franz Ferdinand, Korn, Deftones, Editors, Bela B., Nelly Furtado, Sportfreunde Stiller, Kaiser Chiefs, Tool, Jamiroquai, Dir en grey, Atreyu, In Flames, Opeth, Bloodhound Gang, Kagerou, Danko Jones, Bullet for My Valentine, Alice in Chains, Stone Sour, PointBlank, The Zutons, Strapping Young Lad і She Wants Revenge
 1. — 3. June 2007

 Linkin Park, Smashing Pumpkins, Die Ärzte і Slayer, Evanescence, Korn, The White Stripes, Velvet Revolver, Muse, Beatsteaks, Billy Talent, Mando Diao, Wir sind Helden, Dave Matthews Band (відмовились від виступу), The Hives, Arctic Monkeys, My Chemical Romance, Kaiser Chiefs, Jan Delay & Disko No. 1, MIA., The Kooks, Wolfmother, Stone Sour, 30 Seconds to Mars, Amy Winehouse (відмовилась від виступу), As I Lay Dying, Bloodsimple, Breed 77, The Cat Empire, Chimaira, The Cribs, Fair to Midland, Disco Ensemble, Enter Shikari, The Fratellis, Funeral for a Friend, Ghosts, Gogol Bordello, Good Charlotte, The Higher, Hinder, Killswitch Engage, Lamb of God, Little Man Tate, Machine Head, Maxïmo Park, McQueen, Megadeth, Mr Hudson & The Library, Паоло Нутіні, Papa Roach (відмовився від виступу в Rock im Park бо мав проблеми з голосом), Razorlight, Scissor Sisters, Silverstein, The Sounds, Sugarplum Fairy, Tele, Type O Negative, Under the Influence of Giants, The Used, Zoot Woman, Aiden, Miasma, Charlotte Hatherley, DevilDriver, Down Below, DragonForce, Finley, Gallows, Groove Armada, Head Automatica, In This Moment, Kilian, Lez Zeppelin, The Long Blondes (Тільки Rock im Park), Lost Alone, Mute Math, Ohrbooten, One Fine Day, Paramore, Pohlmann, Revolverheld, Saosin, Smoke Blow, Sunrise Avenue, Turbostaat, The Last Exit to Anywhere
 6. — 8. Червня 2008
 Die Toten Hosen, Rage Against the Machine, Metallica; а також The Prodigy, Incubus, Sportfreunde Stiller, The Verve, The Offspring, Motörhead, HIM, Queens of the Stone Age, Fettes Brot, Culcha Candela, The Fratellis, Серж Танкян, Bullet for My Valentine, Babyshambles, Nightwish, Lostprophets, In Flames, Kid Rock, Simple Plan, Madsen, Dimmu Borgir, Bad Religion, Justice, Disturbed, 36 Crazyfists, Rooney, Stereophonics, Manic Street Preachers, Airbourne, Saxon, Pendulum

Посилання

Зовнішні посилання 

 Official Rock am Ring site 
 Official Rock im Park site 
 Ringrocker.com 
 Parkrocker.net 
 Rockpalast — Rock am Ring 2007 
 Rock am Ring архів аудіо та відео записів з концерту від Rockpalast 

Засновані в Німеччині 1985
Музичні фестивалі Німеччини
Рок-фестивалі
Метал-фестивалі